Miejscowości w USA:
 Emmet – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Emmet – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Emmet – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Emmet – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Gminy w USA:
 Emmet (ang. Emmet Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Nevada
 Emmet (ang. Emmet Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie McDonough
 Emmet (ang. Emmet Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Emmet
 Emmet (ang. Emmet Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Renville
 Emmet (ang. Emmet Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Emmet (ang. Emmet Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Union
 Emmet (ang. Emmet Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dodge
 Emmet (ang. Emmet Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Emmet (ang. Emmet County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Emmet (ang. Emmet County) – w stanie Michigan